

Patronyme 

 Pierre Michon Bourdelot (1610-1685), médecin et anatomiste français.

Autres 

 Bourdelot, spécialité culinaire normande.